Black Butterflies – film del 1928 diretto da James W. Horne
Black Butterflies – film del 2011 diretto da Paula van der Oest
Malignant (Black Butterflies) – film del 2013 diretto da Brian Avenet-Bradley